Nabis est un roi de Sparte (207-192 av. J.-C.).
 Les Nabis sont un mouvement artistique de la fin du .
 Nabis est un genre de punaise de la famille des Nabidae.